Die Saison 2011/12 war die 37. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. Aus der 2. Bundesliga waren der SV Rapid Feffernitz, die SG Kufstein/Wörgl und der SK Zwettl aufgestiegen.

Während Kufstein zusammen mit ASVÖ Pöchlarn/Mauerbach und SK Royal Salzburg direkt wieder absteigen musste, erreichten Feffernitz und Zwettl den Klassenerhalt. Der Titelverteidiger Schachklub Jenbach musste sich mit 2,5 Brettpunkten Rückstand auf den SK Baden mit dem zweiten Platz begnügen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2011/12.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 20. bis 22. Januar 2012 in Wien, vom 1. bis 4. März in Sankt Veit an der Glan und vom 19. bis 22. April 2012 in Jenbach.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2011
Schachveranstaltung 2012
Sportsaison 2011/12